Aníbal Quijano – sociologo peruviano
Josué Quijano – calciatore nicaraguense
Norman Quijano – politico salvadoregno